Jacques Mitterrand peut désigner :
 Jacques Mitterrand (1908-1991), franc-maçon et homme politique français, grand-maître du Grand Orient de France à deux reprises.
 Jacques Mitterrand (1918-2009), général de l'armée de l'air française, par ailleurs frère cadet de François Mitterrand, président de la République française.